Bijele Vode (Kroatië), plaats in Kroatië
Bijele Vode (Kakanj), plaats in Bosnië en Herzegovina
Bijele Vode (Zenica), plaats in Bosnië en Herzegovina